Анніка Бек була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Анна-Лена Фрідзам.

Місакі Дой виграла титул, у фіналі перемігши Мону Бартель з рахунком 6–4, 6–7(7–9), 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

BGL Luxembourg Open, одиночний розряд
2015
2015 у люксембургському спорті